Алаба́нда () — античный город в Карии, исторической области в Малой Азии. В настоящее время находится на территории Турции рядом с селением Доганюрт, в районе Чине провинции Айдын.

История 
Согласно легенде, город основан мифическим героем Алабандом. Своё имя он приобрёл благодаря победе на скачках. На карийском языке «ала» — лошадь и «банда» — победа. Жителями города Алабанд был причислен к богам и почитался с большим благоговением.

В начале господства Селевкидов Алабанда входила в Хрисаорейский союз — объединение карийских городов, названное по имени Зевса Хрисаорея ( — «с золотым мечом»), храм которого был общим святилищем карийцев и располагался около Стратоникеи.

В период правления Селевкидов город некоторое время носил имя Антиохии Хрисаорейской.

В 201 году до н. э. город подвергся грабительскому набегу Филиппа V Македонского в ходе его войны с Родосом за влияние на Эгейском море.

В 190 году до н. э. после поражения Селевкидов в битве при Магнезии к городу возвращается название Алабанда и, вскоре, власть над ним переходит к Риму.

В 40 году до н. э. Квинт Лабиен, сторонник Брута и Кассия в борьбе против Второго Триумвирата, при поддержке парфянского царя Орода II подчинил себе практически всё южное побережье Малой Азии. Лишь Миляс, Алабанда и Стратоникея оказали сопротивление. Эти города, приняв гарнизоны Лабиена, затем их истребили и подняли восстание. Квинт Лабиен жестоко расправился с восставшей Алабандой, разрушил до основания Миляс, но Стратоникею так взять и не смог.

Год спустя, в 39 году до н. э. после поражения парфян от римского полководца Басса, Квинт Лабиен бросив войска бежал в Киликию, где, вскоре, был убит.
 
В Алабанде чеканилась собственная монета вплоть до середины III века.

В составе Византийской империи город был центром одноимённой епархии Константинопольского патриархата.

Факты 

 Родом из Алабанды были два брата, выдающиеся риторы Менекл и Гиерокл, красноречием которых восхищался Цицерон:

 Архитектор Гермоген из Алабанды спроектировал застройку по регулярному плану Магнесии на Меандре. Там же он построил храм Артемиды Левкофрины, четвёртый по величине в Малой Азии.
 Римский архитектор Витрувий, живший в I веке до н. э. приводит в своём трактате историю о том, как искусный художник Апатурий из Алабанды расписывал небольшой театр в городе Траллы. В этой истории приводится нелестная характеристика жителей города, как плохо разбирающихся в искусстве:

 Альмандин — минерал, разновидность граната, названный от искажённого названия города. По одной версии в городе производилась огранка камней, по другой, здесь проходил древний торговый путь.
 Алабандин — рудный минерал марганца. Назван в честь месторождения в районе города Алабанда.

Примечания 

Исчезнувшие города Ближнего Востока
Археологические объекты в Турции
Айдын (ил)
Города Карии